Parizeau ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Pariseau (Parizeau) (1823–1902), kanadische Architektin und Ordensschwester, siehe Joseph du Sacré-Cœur
 Jacques Parizeau (1930–2015), kanadischer Politiker und Ökonom
 Michel Parizeau (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer